Ел Абиљал има више значења:

 Ел Абиљал (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Абиљал (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Абиљал (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Абиљал (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику